Sylvan Lake kan syfta på följande:
 Sylvan Lake, Alberta, ort i Kanada
 Sylvan Lake, Alberta (sjö), sjö i Kanada